Лонг Гроув има више значења:
 Лонг Гроув (Ајова)
 Лонг Гроув (Илиноис)